Lahinja je lahko:

 reka Lahinja 
 naselje Mala Lahinja
 naselje Velika Lahinja
 Krajinski park Lahinja